Detta är en lista över sjöar i Bollnäs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Bollnäs kommun.

Lista

Bollnäs kommun
 Lista